Desa Majasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Majasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,42), 
 Desa Majasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,28, long 109,82), 
 Desa Majasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 108,30), 
 Desa Majasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,46, long 108,34), 
 Desa Majasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,54, long 107,82), 
 Desa Majasari (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar